Conté puede referirse a:

 Lansana Conté, político guineano.
 Lápiz conté, instrumento de dibujo inventado por Nicolas-Jacques Conté, militar francés.